Großes Jahr steht für:

 Großes Jahr, Zeitspanne, nach der die Planeten in der ursprünglichen Anordnung stehen, siehe Weltzyklus
 Das große Jahr, Präzessionsperiode von etwa 25.700 bis 25.800 Jahren, siehe Zyklus der Präzession
 Großes Jahr, Schaltjahr, das 13 Mondmonate beinhaltete, siehe Mondkalender (Altes Ägypten) #Schaltzyklus und Schaltjahre
 Großes Jahr, Zeitspanne, in der Sirius einmal den altägyptischen Kalender durchläuft, siehe Sothis-Zyklus #Die Erforschung des Sothis-Zyklus in der Antike